Кочубеевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочубеевка — деревня в Медынском районе Калужской области.

Украина 
 Кочубеевка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Кочубеевка — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Кочубеевка — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Кочубеевка — село в Высокопольском районе Херсонской области.
 Кочубеевка — село в Горностаевском районе Херсонской области.
 Кочубеевка — село в Уманском районе Черкасской области.